Eremobina är ett släkte av fjärilar som beskrevs av James Halliday McDunnough 1927. Eremobina ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Eremobina